Cultuur
 Terra Nova (film), film uit 1932
 Terra Nova (televisieserie), Amerikaanse sciencefictionserie
 Terra Nova (Star Trek), aflevering uit de serie Star Trek: Enterprise
 Geografie
 Nationaal Park Terra Nova, een nationaal park in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Terra Nova (Newfoundland en Labrador), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Terra Nova (Nova Scotia), een gemeente in de Canadese provincie Nova Scotia
 Terra Nova (landgoed), landgoed aan de Utrechtse Vecht
 Terra Nova (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Terra Nova (Castro), een plaats in de Braziliaanse gemeente Castro in de deelstaat Paraná
 Terra Nova (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Vervoer
 Terra Nova (schip, 1884), expeditieschip van Robert Falcon Scott naar de Zuidpool
 Terra Nova (schip, 1929), binnenschip dat als "Parel van de Rijn" wordt gezien
 Economie
 Terra Nova Equipment, Brits producent van tenten
 Koninklijke Kweekerij Terra Nova W. Keessen jr. & Zonen C.V., Nederlands bedrijf

Zie ook 
 Terranova (doorverwijspagina)
 Terranuova Bracciolini, gemeente in de Italiaanse provincie Arezzo (Toscane)